Svenska mästerskapet i fotboll 1906 vanns av Örgryte IS efter en finalseger mot Djurgårdens IF med 4-3 på Stockholms Idrottspark den 7 oktober 1906. Detta var Örgryte IS åttonde SM-guld.

Från och med detta år har Svenska Fotbollförbundet arrangerat de Svenska mästerskapen.

Spelträd

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Dagens Nyheter, 1906-10-08, Finalmatchen om svenska mästerskapet.

1906 i Sverige
Fotbollssäsongen 1906
1906